Орден Спортивных заслуг — название государственных наград ряда стран:

 Орден Спортивных заслуг — награда Франции
 Орден Спортивных заслуг — награда Камеруна
 Орден Спортивных заслуг — награда Кот-д’Ивуара
 Орден Спортивных заслуг — награда Мадагаскара
 Орден Спортивных заслуг — награда Мали
 Орден Спортивных заслуг — награда Республики Конго